Hypocrisy () — шведская дэт-метал-группа, сформированная в 1990 году Петером Тэгтгреном. С 1990 по 1994 год группа играла дэт-метал, добавив в него с 1995 года элементы мелодизма.

История

1990—1995 
Музыкальный коллектив Hypocrisy был образован в 1990 году гитаристом Петером Тэгтгреном после его приезда из Флориды, где он познакомился с Филом Фашиама из группы Malevolent Creation и обещал последнему создать группу дэт-метал стилистики. До этого, с 1984 по 1988 год, Тэгтгрен играл в группе Conquest, которая выпустила всего одно демо и распалось с отъездом Петера в США. Первоначально единственным участником группы был Петер, который и записал первое демо Rest in Pain. Впоследствии к нему примкнули Массе Бруберг и басист Микаэль Хедлунд. Второе демо группы Rest in Pain '92 заметил лейбл Nuclear Blast Records, с которым был заключён договор на выпуск альбомов. Вскоре, по приглашению Тэгтгрена, в группу пришли ударник Ларс Сёке и гитарист Йонас Остерберг. Таким составом 6 июня 1992 года состоялся первый концерт группы.

Дебютный полноформатный альбом группы вышел в октябре 1992 года на лейбле Nuclear Blast Records и получил название Penetralia. Альбом был записан в Rockshop Studio. После выпуска альбома из группы ушёл гитарист Йонас Остерберг. Следующим релизом Hypocrisy стал EP Pleasure of Molestation, изданный на Relapse Records. В сентябре следует уже второй полноценный альбом Osculum Obscenum на Nuclear Blast Records. Помимо прочих на альбом вошла кавер-версия композиции группы Venom под названием «Black Metal». 
Venom потому, что они всегда были для нас большим вдохновением, а эта вещь — наверное их лучшая композиция. Сделали мы это для самих себя, ведь мы любим black metal, выросли на Bathory и Slayer. Это вышло как-то натурально.

После выхода Osculum Obscenum из группы ушёл вокалист Массе Броберг, а сама группа отправилась в турне по Европе вместе с Brutality, в то же время выпустив EP Inferior Devoties. После турне в конце лета 1994 года был выпущен третий полноформатный альбом под названием The Fourth Dimension. Альбом стал более медленным по сравнению с предыдущими, испытав влияния некоторых иных стилей и направлений. Кроме того, по словам Тэгтгрена, на альбоме удалось создать атмосферу депрессии. По некоторым оценкам, за три месяца альбом разошёлся в количестве 45 000 экземпляров. В преддверии нового альбома в 1995 году лимитированным тиражом в 3000 экземпляров выходит EP Maximum Abduction, на который, помимо прочих, вошла кавер-версия композиции «Strange Ways» группы Kiss. Кроме того CD-релиз выпускающим лейблом Nuclear Blast Records был выполнен в форме куриной тушки.

1995 — наши дни 
В 1996 году выходит четвёртый полноформатный альбом Abducted, на запись которого было затрачено большое количество времени и уделено значительное внимание к деталям звучания. На альбоме затрагивалась тематика НЛО, самоубийства, депрессии, смерти и религии. В поддержку альбома группа посетила США и Мексику. Осенью 1997 года выходит альбом The Final Chapter, который должен был стать последним в дискографии группы. Альбом испытал влияние множества жанров, сохранив при этом мелодичность прошлого альбома. Кроме того альбом явился концептуальным в лирическом наполнении и разделён на три части: он рассказывает историю молодого парня, над которым проводили свои эксперименты инопланетяне. Первая часть альбома посвящена экспериментам инопланетян над его ДНК, вторая — осознанию парнем совершённых над ним действий, в третьей части парень под давлением пришельцев совершает самоубийство.

В августе 1998 года группа выступает на фестивале Wacken Open Air, а в феврале 1999 года издают это выступление в виде концертного альбома/VHS Hypocrisy Destroys Wacken. Наконец становится ясным, что предыдущий альбом был вовсе не последним и в студии The Abyss осуществляется запись грядущего альбома, рабочим названием которого было Cloned. В апреле 1999 года группа выступает в США на фестивале March Metal Meltdown Festival и в это же время объявляется официальное название альбома — Hypocrisy. Альбом выходит 25 мая 1999 года. После выхода альбома последовали концертные выступления, в том числе европейский тур вместе с Destruction. Уже летом 2000 года выходит новый альбом — Into the Abyss. В 2001 году выходят DVD Live & Clips, на который вошло видео с выступления на фестивале Wacken Open Air ранее выходившее на VHS Hypocrisy Destroys Wacken, а также все ранние видеоклипы, и двойной сборник 10 Years of Chaos and Confusion, вышедший в честь десятилетия группы. Один CD содержал ранние и редкие записи группы, в том числе с первых демозаписей, второй диск представлял собой сборник лучших композиций группы.

После этого группа выпустила ещё четыре студийных альбома: The Arrival (2004), Virus (2005), A Taste of Extreme Divinity (2009) и End of Disclosure (2013). 28 марта 2021 года Тэгтгрен сообщил в своём Инстаграм-аккаунте о завершении работы над новым полноформатным альбомом. В сентябре группа официально анонсировала свой четырнадцатый студийный альбом Worship, выход которого запланирован на 26 ноября 2021 года на лейбле Nuclear Blast.

Лирика 
Лирика композиций с ранних альбомов группы (Osculum Obscenum, Penetralia) носили антихристианский и сатанинский характер. Хотя сам Петер Тэгтгрен не хочет называть себя сатанистом, используя при этом слово ненавистник (дословно hateanist) по отношению к религии.

В Hypocrisy образца 90-х многие тексты песен, а также целые альбомы и их обложки (The Final Chapter), были посвящены тематике НЛО, проблеме внеземных цивилизаций. В большинстве своём группа не печатает текстов в буклетах альбомов по причине их запрета Маркусом Стайгером из Nuclear Blast ввиду их извращённости и непристойности. Впрочем, по словам Петера Тэгтгрена, тексты не так важны, как музыка, а их написание зачастую происходит уже после того, как написана последняя песня.

Для современных пластинок Hypocrisy характерна брутальная, кровавая тематика (к примеру, названия некоторых песен из альбома Virus: «Рвущийся к новому убийству», «Пускай говорит нож», «Изрезанный, прежде чем умереть», «Маниакальный психоз», «Пропитанный кровью», «Живущий, чтоб умереть»).

Петер Тэгтгрен: «Я давно перестал считать, что живу в сказке. Наш мир с каждым днем, с каждой минутой становится все более брутальным и жестоким — и музыка, тексты песен, словно губка, впитывают в себя ненависть, сочащуюся изо всех его пор. Войны, катастрофы, стихийные бедствия, смерть, безумие — все это действует на сознание, порождая апокалиптические картины. Мир катится в бездну — что тут еще добавить?.. Я пишу о том, что сильнее всего задевает воображение — от глобальных катаклизмов до бытового помешательства, от угрозы мировой войны до обыденных ублюдков.»

Состав

Текущий состав 
 Петер Тэгтгрен — вокал, соло-гитара, клавишные
 Микаэль Хэдлунд — бас
 Томас Элофссон — ритм-гитара
 Хенрик Аксельссон — ударные (в качестве сессионного участника)

Бывшие участники 
 Магнус «Массе» Броберг — вокал (1992—1993)
 Йонас Ёстерберг — гитара (1992)
 Андреас Холма — гитара (2004—2006)
 Матиас Камийо — гитара (Концертные выступления) (1998)
 Клас Идеберг — гитара (Концертные выступления) (2006)
 Алекси Лайхо — гитара (Концертные выступления) (2009)
 Ларс Сёке — ударные (1992—2004)
 Рейдар «Хорг» Хоргхаген — ударные (2004—2022)

Дискография

Демо 
 Rest in Pain (1991)
 Rest in Pain '92 (1992)

Полноформатные альбомы 
 Penetralia (1992)
 Osculum Obscenum (1993)
 The Fourth Dimension (1994)
 Abducted (1996)
 The Final Chapter (1997)
 Hypocrisy (1999)
 Into the Abyss (2000)
 Catch 22 (2002)
 The Arrival (2004)
 Virus (2005)
 Catch 22 (V2.0.08) (2008)
 A Taste of Extreme Divinity (2009)
 End of Disclosure (2013)
 Worship (2021)

Мини-альбомы 
 Pleasure of Molestation (1993)
 Inferior Devoties (1994)
 Maximum Abduction (1997)
 Virus Radio EP (2005)
 Too Drunk To Fuck (2013)

Сборники 
 10 Years of Chaos and Confusion (2001)
 Metal Collection (2002)

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт Hypocrisy
 Hypocrisy на Encyclopaedia Metallum
 Руссоязычный Фан-сайт

Дэт-метал-группы Швеции
Мелодик-дэт-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Исполнители Nuclear Blast